Расул Ибрагимов:
 Ибрагимов, Расул Ибрагимгаджиевич — российский и азербайджанский волейболист.
 Ибрагимов, Расул Мамедийя оглы — азербайджанский шахматист, международный гроссмейстер.